Le sigle NTRU peut désigner :

 un algorithme de chiffrement, connu également sous le nom de NTRUEncrypt ;
 Northern Territory Rugby Union, une fédération membre de la Fédération australienne de rugby à XV.

Sigle de 4 caractères